Rumonge (provincie), een provincie in Burundi
 Rumonge (stad), de hoofdplaats van deze provincie